Assini ist

 ein Badeort auf der Peloponnes, siehe Asine (Kastraki)
 ein Ferienort an der Elfenbeinküste, siehe Assinie